Soleil d'automne, film dramatique soviétique réalisé par Bagrat Hovhannisyan et sorti en 1977 ; 
 Soleil d'automne (Twice in a Lifetime), film américain réalisé par Bud Yorkin et sorti en 1985 ; 
 Soleil d'automne, film de Jacques Ertaud sorti en 1992.